Рогали — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рогали — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Рогали — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рогали — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Рогали — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Рогали — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Рогали — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Украина 
 Рогали — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.